Desa Panjunan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Panjunan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,87, long 109,50), 
 Desa Panjunan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,38, long 112,68), 
 Desa Panjunan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,16, long 112,48), 
 Desa Panjunan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,13, long 111,77), 
 Desa Panjunan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,77, long 111,04), 

Robotskapade Indonesienförgreningar